

Persone 
 ATAK – fumettista tedesco
 Burhan Atak – calciatore turco
 Hurşit Atak – sollevatore turco
 Serkan Atak – calciatore turco

Altro 
 Atak – villaggio della divisione di Barisal, in Bangladesh
 T129 ATAK – elicottero